ADB eller adb har flere betydninger:
 Allgemeine Deutsche Biographie
 Administrativ databehandling
 Apple Desktop Bus - Apples ældre databus til fx tastaturer og mus